Velika nagrada Avstralije 1995 je bila sedemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 12. novembra 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:15,505
|align="center"| —
|-
! 2
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:15,628
| +0,123
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:15,839
| +0,334
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:15,932
| +0,427
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:16,305
| +0,800
|-
! 6
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:16,647
| +1,142
|-
! 7
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:16,725
| +1,220
|-
! 8
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:16,950
| +1,445
|-
! 9
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:17,116
| +1,611
|-
! 10
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:17,348
| +1,843
|-
! 11
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:17,624
| +2,119
|-
! 12
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:18,033
| +2,528
|-
! 13
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 1:18,391
| +2,886
|-
! 14
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:18,604
| +3,099
|-
! 15
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:18,810
| +3,305
|-
! 16
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:18,828
| +3,323
|-
! 17
| 23
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:18,875
| +3,370
|-
! 18
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 1:19,561
| +4,056
|-
! 19
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:19,677
| +4,172
|-
! 20
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:20,657
| +5,152
|-
! 21
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:20,878
| +5,373
|-
! 22
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:21,659
| +6,154
|-
! 23
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ford
| 1:21,998
| +6,493
|-
! 24
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:37,998
| +22,483
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 81
| 1:49:15,946
| 1
| 10
|-
! 2
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 79
| +2 kroga
| 12
| 6
|-
! 3
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 79
| +2 kroga
| 13
| 4
|-
! 4
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 79
| +2 kroga
| 10
| 3
|-
! 5
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 78
| +3 krogi
| 14
| 2
|-
! 6
| 23
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 78
| +3 krogi
| 17
| 1
|-
! 7
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 77
| +4 krogi
| 21
|  
|-
! 8
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 76
| +5 krogov
| 23
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 70
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 69
| Prenos
| 8
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 62
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 39
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 34
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 29
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 25
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 23
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 21
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 20
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 19
| Trčenje v boksih
| 2
|  
|-
! Ods
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 15
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 8
| Odstop
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 2
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! DNS
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 0
| El. sistem
| 15
|  
|-
! DNS
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| -
| Poškodovan
| 24
|  
|}

Formula 1 sezona 1995
1995